Chanca bezeichnet:

 Diego Álvarez Chanca, Arzt auf Christoph Kolumbus' zweiter Entdeckungsreise 
 Chanka